Jar Brynicy – rezerwat przyrody w województwie warmińsko-mazurskim
 Jar Brynicy – rezerwat przyrody w województwie kujawsko-pomorskim (czasem nazywany „Jar Brynicy II”)